Název Symfonie č. 7 má více hudebních děl:

 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7, op. 92
 Havergal Brian: Symfonie č. 7
 Anton Bruckner: Symfonie č. 7
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 7, op. 70
 Joseph Haydn: Symfonie č. 7, Hob I:7
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 7
 Gustav Mahler: Symfonie č. 7 „Lied von der Nacht“
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 7, KV 45
 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 7
 Sergej Prokofjev: Symfonie č. 7, op. 131
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 7
 Franz Schubert: Symfonie č. 7 (dříve č.8), D 759 „Nedokončená“
 Jean Sibelius: Symfonie č. 7, op. 105
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 7, op. 60 „Leningrad“
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 7

07